VFM steht für:
 Verband der Fahrrad- und Motorradindustrie

VfM steht für:
 Verband farbentragender Mädchen, ein Dachverband von Mittelschülerinnenverbindungen in Österreich

Vfm steht für:
 Vorratsfestmeter, ein spezielles Raummaß für Holz, siehe Festmeter

.vfm steht für:
 Dateiendung von Ventura Publisher Font Metrics des DTP-Programms Corel Ventura

Abkürzung